Coppa CEV 2019-2020 – torneo di pallavolo femminile
 Coppa CEV 2019-2020 – torneo di pallavolo maschile